|-
| 125701 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125702 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125703 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125704 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125705 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125706 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125707 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125708 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125709 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125710 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125711 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125712 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125713 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125714 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125715 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125716 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125717 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125718 Jemasalomon || || 15 de desembre, 2001 || Buthiers || J.-C. Merlin
|-
| 125719 - || || 14 de desembre, 2001 || Uccle || H. M. J. Boffin
|-
| 125720 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125721 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125722 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125723 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125724 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125725 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125726 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125727 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125728 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125729 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125730 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125731 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125732 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125733 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125734 - || || 13 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125735 - || || 13 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125736 - || || 13 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125737 - || || 13 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125738 - || || 13 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125739 - || || 13 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125740 - || || 13 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125741 - || || 13 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125742 - || || 13 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125743 - || || 13 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125744 - || || 13 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125745 - || || 13 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125746 - || || 13 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125747 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125748 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125749 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125750 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125751 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125752 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125753 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125754 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125755 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125756 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125757 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125758 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125759 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125760 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125761 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125762 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125763 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125764 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125765 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125766 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125767 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125768 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125769 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125770 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125771 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125772 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125773 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125774 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125775 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125776 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125777 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125778 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125779 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125780 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125781 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125782 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125783 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125784 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125785 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125786 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125787 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125788 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125789 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125790 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125791 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125792 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125793 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125794 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125795 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125796 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125797 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125798 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125799 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125800 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
5